

Toponyme 

 Ering, une commune de Bavière en Allemagne.
 Ering, un village de la communauté rurale de Santhiaba Manjacque au Sénégal.

Patronyme 

 Ninong Ering (1959-), homme politique indien.